Пташник — фамилия украинского происхождения. Известные носители фамилии:

 Пташник, Алексей Анатольевич (1923—2005) — гвардии полковник, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Кропоткина.
  (1937—2017) — советский и украинский математик, специалист по уравнениям в частных производных, член-корреспондент НАНУ.
 Пташник, Виктория Юрьевна (род. 1983) — украинский юрист, общественный деятель и политик.
 Пташник, Игорь Васильевич (род. 1962) — российский учёный-физик (специализация: физика атмосферы), член-корреспондент РАН (2022), директор Института оптики атмосферы Томского научного центра СО РАН (с 2018), доктор физико-математических наук.